APH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bowling Green Camp Hill (Stati Uniti)
 aph – codice ISO 639-3 della lingua athpariya